Stierkult steht für:
 den Stierkult in der europäischen Mythologie, siehe Stier (Mythologie) 
 den Stierkult in der ägyptischen Mythologie (Apis, Buchis und Mnevis), siehe Stierkult (Ägyptische Mythologie)
 Kretischer Stier, eine Gestalt der griechischen Mythologie und Vater des Minotauros, siehe auch Stiersprung
 Nandi, der Buckelstier der hinduistischen Mythologie.